Die 75. Radfernfahrt Paris–Nizza 2017 war ein Etappenrennen in Frankreich. Das Radrennen fand vom 5. bis zum 12. März 2017 statt und war zudem Teil der UCI WorldTour 2017. Es war das sechste von insgesamt 37 Rennen.

Teilnehmende Mannschaften 
Wie im Vorjahr tritt Lotto Soudal bei diesem Rennen unter dem Namen Lotto-FixAll an. Fix All ist ein Produkt des Sponsors Soudal.

Etappen

1. Etappe

2. Etappe

3. Etappe

4. Etappe

5. Etappe

6. Etappe

7. Etappe

8. Etappe

Gesamtwertung

Wertungstrikots

Weblinks 

 Offizielle Website
 

2017
Radrennen 2017